Rzeka tajemnic – powieść Dennisa Lehane’a
 Rzeka tajemnic – amerykański film z 2003, adaptacja powieści